Der Zeller FV 1920 (auch FV Zell a.H. genannt) ist ein Fußballverein aus Zell am Harmersbach im Ortenaukreis. Er zählt zum südbadischen Bezirk Offenburg und gehörte drei Spielzeiten der 1. Amateurliga Südbaden an.

Geschichte 
Der Verein nahm als FC 1920 Zell a.H. bis 1945 in den lokalen Spielklasse des Kreises Nördlicher Schwarzwald bzw. Offenburg in Baden am Spielbetrieb teil. Im Jahr 1946 erfolgte die Umbenennung in Sportvereinigung Zell am Harmersbach. Seit 1949 trägt er den heutigen Namen Zeller FV 1920.

Den Zeller FV 1920 findet man vornehmlich in den Spielklassen des Bezirks Offenburg vor. Im Jahr 1958 gelang als Meister der A-Klasse Offenburg der Aufstieg in die 2. Amateurliga Südbaden Staffel I, sechs Jahre später 1964 der Aufstieg in die 1. Amateurliga Südbaden. Nach drei Spielzeiten folgte der Abstieg in die 2. Amateurliga 1967, nach vier weiteren Spielzeiten die Rückkehr in die A-Klasse Offenburg 1971.

Inzwischen findet sich der Verein in der achtklassigen Berzirksliga Offenburg wieder.

Statistik 
Die Bilanz des Zeller FV 1920 in der 1. und 2. Amateurliga Südbaden:

Weblinks 
 Website des Zeller FV 1920

Einzelnachweise 

Zeller FV 1920
Fußballverein aus dem Ortenaukreis
Verein im Südbadischen Fußball-Verband
FV 1920
Gegründet 1920